Champion of Champions 2013 (ang: 2013 888casino Champion of Champions) – profesjonalny nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w Ricoh Arena w Coventry, Anglia, w dniach 19-24 listopada 2013 roku. Po raz pierwszy sponsorem turnieju była firma 888casino. Mecze turnieju były transmitowane w brytyjskiej telewizji ITV4.
Poprzednia edycja turnieju odbyła się w 1980 roku. W roku 2013 wznowiono turniej, w którym Ronnie O’Sullivan pokonując w finale Stuarta Binghama 10-8 zdobył swój 25 profesjonalny tytuł.

Nagrody

Pieniężne 
 Zwycięzca: £100 000
 II miejsce: £50 000
 Półfinał: £20 000
 Ćwierćfinał: £10 000
 Runda 1: £5 000

Gracze 
Poniżej lista 16 graczy zakwalifikowana do gry w turnieju

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 130, 130, 119, 103, 101  Ronnie O’Sullivan
 129, 125, 119, 113, 112, 105  Neil Robertson
 127, 112  Ali Carter
 125  Stephen Maguire
 117, 113, 103  Mark Selby
 111, 109, 109  Stuart Bingham
 104  Ding Junhui
 102  Martin Gould

Przypisy 

Nierankingowe turnieje snookerowe
2013 w sporcie
Sport w Coventry
2013 w Anglii